Pittura a tempera – una tecnica pittorica
Tempera – processo di trattamento termico dei metalli
Tempéra – frazione dell'Aquila